Zámčisko – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji
  Zámčisko – szczyt w Tatrach na Słowacji
  Zámčisko – szczyt w Wysokim Jesioniku w Czechach